Brian Nielsen (bokser)
 Brian Steen Nielsen

Zobacz też